Ramzi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Ramzi (1939–2012), marokkanischer Minister und Diplomat
 Ali Bader Al-Ramzi (* 1987), kuwaitischer Squashspieler
 Rashid Ramzi (* 1980), bahrainischer Fußballspieler marokkanischer Herkunft